Tschachtlan steht für:
 die im Simmental übliche Bezeichnung für einen Kastellan
 Tschachtlan (Notabelnfamilie), eine Berner Notabelnfamilie des Spätmittelalters
 Tschachtlanchronik, die älteste der erhalten gebliebenen Schweizer Bilderchroniken

Tschachtlan ist der Familienname folgender Personen:
 Benedikt Tschachtlan (um 1420–1493), Schweizer Chronist, Mitglied des Grossen Rats von Bern und Tagsatzungsgesandter